Вишняко́ва — деревня в Киренском районе Иркутской области. Входит в Юбилейнинское муниципальное образование.

Находится на левом берегу реки Лена, непосредственно к северо-востоку от центра сельского поселения, посёлка Юбилейный.

Население

Примечания 

Населённые пункты Киренского района
Населённые пункты на реке Лена